Il doppio del Canberra Women's Classic 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Tathiana Garbin e Émilie Loit hanno battuto in finale Dája Bedáňová e Dinara Safina 6-3, 3-6, 6-4

Teste di serie

 Virginia Ruano /  Magüi Serna (primo turno)
 Tathiana Garbin /  Émilie Loit (campionesse)

 Evgenija Kulikovskaja /  Tat'jana Puček (semifinali)
 Catherine Barclay /  Martina Müller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canberra Women's Classic 2003